Pietraia ima više značenja:
 Pietraia, Arezzo
 Pietraia, Frosinone
 Pietraia, Perugia